Charles Loyson (1791-1820) – poeta e scrittore francese
 Charles Loyson, conosciuto anche come Père Hyacinthe (1827-1912) – presbitero, predicatore, scrittore e riformatore religioso francese, padre di Paul Hyacinthe Loyson
 Paul Hyacinthe Loyson (1873-1921) – scrittore e drammaturgo francese, figlio di Charles Loyson

Pagine correlate
Loison